Van Williams (attore) – 
Van Williams (musicista) – batterista statunitense